Klass kan avse:

 Klass (biologi) – en grupp inom stammarna inom det hierarkiska systemet i biologin
 Klass (film) – en estnisk film av Ilmar Raag från 2007
 Klass (matematik) – ett begrepp inom mängdteorin
 Klass (programmering) – i objektorienterad programmering ett avsnitt programkod
 Klass (träning) - ett sorts träningspass där man tränar i grupp (t ex på gym)

Sammansättningar
 Fartygsklass – en grupp fartyg av liknande utformning och konstruktion
 Ordklass – en grupp av ord som delar ett antal grammatiska särdrag, vilka är relevanta för språket i fråga
 Samhällsklass – ett samhällsvetenskapligt begrepp som används inom sociologi och statsvetenskap
 Skolklass – en grupp av elever som följs åt under utbildningen i en skola
 Tävlingsklass – en kategori personer eller lag i sport eller annan verksamhet, som tävlar mot varandra